Ольховец — село Лебедянского района Липецкой области. Центр Ольховского сельсовета. Расположен на левом берегу реки Дон.

Село стоит на Лебедянском шоссе на той части, которая идет в сторону Данкова.

Ольховец известен по документам с 1627 года.

Предположительно название дано по ольховым кустам, которые тут росли (в настоящее время ольха в окрестностях Ольховца практически не встречается).

В Ольховце находится заброшенные территории молочно-товарная ферма, крупный свинокомплекс. В центре села на месте взорванной церкви стоит памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Кирпич разрушенной церкви пошёл на постройку двухэтажной школы в Ольховце, насыпи для возведения каменного моста через Дон и Лебедянского районного дома культуры.

Ольховский дом культуры и библиотека расположены в здании земской школы.

В Ольховце есть старое кладбище, на левом берегу Дона. Поселок Тихий Дон, находится на правом берегу, с которым Ольховец связан мостом.

В селе родился Герой Советского Союза Александр Первушин.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лебедянского района